Crown Point kan syfta på följande platser:

 Crown Point, Alaska, ort, Kenai Peninsula Borough, 
 Crown Point, Indiana, countyhuvudort, Lake County, 
 Crown Point, New York, ort, Essex County,